Antonio Ayné Arnau (1914 - 1974), editor i guionista d'historietes català, cosí d'Antonio Ayné Esbert
 Antonio Ayné Esbert (1920 - 1980), historietista català, cosí d'Antonio Ayné Arnau